Martina Caregaro (1992), tennista italiana
 Antonio Caregaro Negrin (1821-1898), architetto e architetto del paesaggio italiano